Antioquia (departman), kolumbijski departman
 Antioquia (okrug), okrug u Peruu